Воронцо́вский сквер — сквер в Кировском районе Санкт-Петербурга. Расположен в квартале между проспектом Стачек, Кронштадтской площадью, Дачным проспектом, проспектом Ветеранов и улицей Лёни Голикова. На уличный фронт выходит на Кронштадтской площади и на проспекте Ветеранов.

История 
1 марта 2013 года этот безымянный сквер был назван Воронцовским — в честь одного из его владельцев Р. И. Воронцова.

Достопримечательности 
Воронцовский сквер — остатки дачи Шереметьева «Ульянка», усадьбы Р. И. Воронцова и дачи Брюса. Северная половина сквера является объектом культурного наследия регионального значения. Там сохранились три исторических пруда.

Ныне частично застроен современными жилыми зданиями.

Литература

Примечания 

Скверы Санкт-Петербурга
Кировский район (Санкт-Петербург)